Misuraca ist der Familienname folgender Personen:
 Filippo Misuraca (* 1951), italienischer Politiker
 Gianvito Misuraca (* 1990), italienischer Fußballspieler
 Giuseppe Misuraca (1884–1962), italienischer Erzbischof und Diplomat
 Mike Misuraca (* 1968), US-amerikanischer Baseballspieler
 Pasquale Misuraca (* 1948), italienischer Regisseur, Autor und Soziologe